Samsung Electro-Mechanics (SEM, , ) — международная южнокорейская компания по производству электронных компонентов со штаб-квартирой в Сувоне, Кёнгидо. Дочерняя компания Samsung Group.

Компания производит такие детали микросхем, как MLCC, печатные платы, модули камер, сетевые модули и полупроводниковые подложки.

В 1973 году компания была основана как Samsung Sanyo Parts. В следующем году название было изменено на Samsung Electric Parts. В 1977 году название было изменено на Samsung Electronics Parts, а в 1987 году на Samsung Electro-Mechanics. Штаб-квартира компании находится в Сувоне, Южная Корея, с дополнительными производственными мощностями в Седжонге и Пусане.

Продукты 

 MLCC (многослойный керамический конденсатор) 
 Модули камер 
 Жёсткие гибкие печатные платы

Заводы

Заводы и офисы на территории Кореи 

  Сувон — штаб-квартира и главный завод
  Седжон — завод в Седжоне
  Пусан — завод в Пусане
  Сеул — офис в Сеуле

Заводы за границей 

  Тяньцзинь — Tianjin  Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.  
  Тяньцзинь — Gaoxin Samsung High-Tech Electro-Mechanics (Tianjin) Co., Ltd. 
  Каламба — Samsung Electro-Mechanics Philippines Corp.
  Бангкок — Samsung Electro-Mechanics Thailand Co., Ltd. 
  Тайнгуен — Samsung Electro-Mechanics Vietnam Co., Ltd.

Офисы исследования и разработок 

  Бангалор — Samsung Electro-Mechanics Bangalore 
  Сувон — HQ & Suwon Plant

Управление 
По состоянию на январь 2020 года Совет директоров Samsung Electro-Mechanics состоит из 3 внутренних директоров и 4 внешних директоров, а в составе Совета директоров имеется 5 подкомитетов — Комитет по вознаграждениям, Комитет по управлению, Комитет по аудиту, Комитет по назначениям внешних директоров и Комитет по внутренней торговле. В настоящее время внешний директор является председателем совета директоров Samsung Electro-Mechanics.